Antanambao – comune del distretto di Antsirabe II, Madagascar
 Antanambao Andranolava – comune del Madagascar
 Antanambao Manampotsy – comune del Madagascar